Davisov pokal 2010 je devetindevetdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Svetovna skupina

Turnir

Finale

Viri
 

2010 v športu
2010